Юрий Васильевич Архипкин (род. 18 августа 1947, Москва) — советский шахматист и шахматный композитор, мастер спорта СССР (1974).

Биография 
Родился и живет в Москве. В период с 1973 по 1984 гг. проживал в Лиепае. Пять раз становился чемпионом города (1973, 1974, 1975, 1977, 1978). Неоднократно принимал участие в чемпионатах Латвийской ССР. Лучший результат показал в 1976 г., когда стал бронзовым призером. В том турнире Архипкин после 10 туров имел 8 очков (без ничьих), но проиграл 3 последние партии и пропустил вперед А. Витолиньша и Л. Гутмана. В 1982 г. Архипкин стал победителем 1-й лиги чемпионата Латвийской ССР.

Состоял в ДСО «Динамо». Был двукратным чемпионом московского совета ДСО «Динамо» (1969, 1971). В 1972 году в составе сборной Москвы стал победителем командного первенства ДСО «Динамо». В 1974, 1978 и 1980 гг. был призером всесоюзных чемпионатов ДСО «Динамо». В 1978 г. в составе команды «Динамо» участвовал в командном первенстве СССР.

В 1978 г. выиграл международный турнир в Албене.

Занимался составлением шахматных этюдов. Один из них в 1977 г. был опубликован в журнале «Шахматы в СССР».

Спортивные результаты

Примечания

Литература 
 Журавлев Н. И., Дулбергс И., Кузьмичев Г. Г. Творчество латвийских шахматистов. — Рига: Avots, 1980. — С. 30—31. (на латышском языке).
 Энциклопедия латвийских шахматистов: 1900—2000 / Сост. В. Земитис, Я. Витомскис и др. (на английском языке).

Ссылки 
 Партии Ю. В. Архипкина в базе Chessgames
 Личная карточка Ю. В. Архипкина на сайте 365Chess
Шахматисты СССР
Шахматисты России
Шахматисты Латвии
Шахматисты XX века
Родившиеся в Москве
Персоналии:Лиепая